Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Billie Jean King 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

 Billie Jean King (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1975